

Терстон — місто, штат Нью-Йорк
 Терстон — селище, штат Небраска
 Терстон — селище, штат Огайо